Села:
 Берестовець — Житомирська область, Коростенський район
 Берестовець — Рівненська область, Рівненський район
 Берестовець — Чернігівська область, Борзнянський район

 Берестовець — назва села Берестівець Уманського району Черкаської області до 2008 року.